Miejscowości w USA:
 Tatum – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Lea
 Tatum – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Marlboro
 Tatum – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Panola